Tungsten má několik významů:

 anglický výraz pro wolfram
 dočasné sídlo Tungsten (Severozápadní teritoria) v Kanadě
 Operace Tungsten – operace RAF za druhé světové války, jeden z pokusů o potopení německé bitevní lodě Tirpitz 3. dubna 1944
 Operace Tungsten – paradesantní výsadek vyslaný během II. světové války z Anglie na území Protektorátu Čechy a Morava
 Tungsten (hudební skupina) – švédská powermetalová kapela, která byla založena roku 2016